Aka är ett släkte av svampdjur. Aka ingår i familjen Phloeodictyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar